Karia (Agglomeration Communale) kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Karia (kommun i Marocko, Tanger-Tétouan), Tetouan, 
 Karia (kommun i Marocko, Doukala-Abda), El-Jadida, 

Robotskapade Marockoförgreningar